I. Beatrix burgundi grófnő (1145–1184) német-római császárné
I. Beatrix provence-i grófnő (1234–1267) szicíliai királyné
I. Beatrix portugál királynő (1372–1409) kasztíliai királyné
I. Beatrix holland királynő (1938–)